w matematyce
 rachunek różniczkowy i całkowy    (rachunek całkowy, rachunek różniczkowy)
 rachunek różnicowy
 rachunek prawdopodobieństwa  zobacz: :Kategoria:Rachunek prawdopodobieństwa
 rachunek wariacyjny
 w teoria obliczeń   zobacz: :Kategoria:Teoria obliczeń
 rachunek lambda
 rachunek lambda bez typów
 rachunek lambda z typami
 rachunek kombinatorów
 klasyczny rachunek logiczny
 rachunek zdań
 rachunek predykatów pierwszego rzędu, czyli rachunek kwantyfikatorów
 inaczej konto
 zamknięcie rachunku – zobacz bilans
 rachunek bankowy
 rachunek bieżący
 rachunek pomocniczy
 rachunek oszczędnościowy
 lokata terminowa
 rachunek inwestycyjny
 rachunek bieżący bilansu płatniczego
 rachunek kosztów
 rachunek wyników inaczej rachunek zysków i strat
 rachunek ekonomiczny zobacz racjonalne gospodarowanie
 dokument zawierający podsumowany spis należności
 rachunek sumienia
 rachunek błędów
 rachunek relacyjny  zobacz też: :Kategoria:Bazy danych
 rachunek – liczenie, rachowanie, zapis obliczeń
 arytmetyka – potocznie rachunki